Hohenaschau kann meinen:
 Hohenaschau im Chiemgau, ehemalige Gemeinde, heute Ortsteil der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schloss Hohenaschau, in Hohenaschau im Chiemgau
 Herrschaft Hohenaschau, ehemalige Herrschaft um Hohenaschau im Chiemgau